La Base de la Fuerza Aérea Andrews es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Prince George en el estado estadounidense de Maryland. En el Censo de 2010 tenía una población de 2.973 habitantes y una densidad poblacional de 165,07 personas por km².

Geografía 
La Base de la Fuerza Aérea Andrews se encuentra ubicada en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, la Base de la Fuerza Aérea Andrews tiene una superficie total de 18.01 km², de la cual 17.92 km² corresponden a tierra firme y (0.5%) 0.09 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2.973 personas residiendo en la Base de la Fuerza Aérea Andrews. La densidad de población era de 165,07 hab./km². De los 2.973 habitantes, la Base de la Fuerza Aérea Andrews estaba compuesta por el 61.92% blancos, el 22.3% eran afroamericanos, el 0.54% eran amerindios, el 2.46% eran asiáticos, el 0.54% eran isleños del Pacífico, el 4.47% eran de otras razas y el 7.77% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 14.03% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Lugares designados por el censo en Maryland
Localidades del condado de Prince George (Maryland)
Bases de la Fuerza Aérea de Estados Unidos
Aeropuertos de Maryland